Ге́рман Ге́ссе  (; 2 июля 1877, Кальв, Германская империя — 9 августа 1962, Монтаньола, Швейцария) — немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии (1946).

Биография

Детство и юность (1877—1895) 
Герман Гессе родился в семье немецких миссионеров. Его мать Мария Гундерт (1842—1902) была дочерью теолога Германа Гундерта. Отец, Иоганнес Гессе (1847—1916), был балтийским немцем из эстляндского города Пайде, служил некоторое время миссионером в Индии, затем работал в издательстве Гундерта в Кальве, где и познакомился с Марией. Помимо Германа в семье было ещё три ребёнка: Адель (1875—1949), Марулла (1880—1953) и Ганс (1882—1935).

С ранних лет детей воспитывали в духе пиетизма, царившего в доме Гессе. Неудивительно, что родители хотели вырастить достойного наследника семейных традиций, и уже после переезда в Базель в 1881 году мальчик становится учеником местной миссионерской школы, а чуть позже христианского пансионата.
В эти годы Гессе начинает проявлять свои интересы и таланты. Он неплохо рисует, учится играть на музыкальных инструментах и пытается проявить себя как писатель. Пожалуй, самым ранним его литературным опытом можно назвать сказку «Два брата», написанную в 1887 году в возрасте десяти лет для его сестры Маруллы.

В 1886 году семья возвращается обратно в Кальв. В 1890 году Герман отправляется на учёбу в гёппингенскую латинскую школу и через год поступает в семинарию в монастыре Маульбронн. Здесь он занимается изучением древних языков, штудирует Евангелие, увлекается древнегреческой поэзией и классической немецкой литературой, пишет стихи. Так некоторые события из жизни в этот период Гессе воплотил в автобиографической повести «Под колесом» (1906). Сам Маульбронн стал прототипом монастыря Мариябронн из романа «Нарцисс и Златоуст» (1930). 7 марта 1892 года Гессе внезапно исчезает. На следующий день его находят в поле спящим в стогу. Профессора недовольны поведением Германа, товарищи сторонятся его. В мае, спустя полгода после поступления, Гессе покидает Маульбронн и направляется в Бад-Болль, но душевное состояние юноши ухудшается, он совершает попытку самоубийства. Родители решают отправить Германа в психиатрическую клинику в Штеттене. В конце 1892 Гессе приступает к учёбе в гимназии Каннштадта, но и здесь он не может учиться и через год по совету родителей устраивается учеником в типографию Эсслингена. Это начинание тоже не закончилось успехом, Герман возвращается в Кальв, где некоторое время помогает отцу в миссионерском издательстве. В 1894—1895 Гессе работает механиком на кальвской часовой фабрике Генриха Перро. Впоследствии Гессе упоминает его фамилию в романе «Игра в бисер» как одного из изобретателей первой формы игры — проволоки, изображающей нотный стан, и бисерины разной формы на них, образующие музыкальную тему.

Тюбинген — Базель (1895—1904) 
С октября 1895 года Гессе работает стажёром в книжной лавке Хекенхауера в Тюбингене. Здесь Герман выполняет обязанности помощника продавца, выписывает счета, сортирует книги и принимает заказы. Вечера и выходные дни Гессе посвящает самообразованию, много читает, пишет стихи, некоторые из них появляются в одной из венских литературных газет.

В 1899 году на сэкономленные деньги Герман публикует небольшую книжку под названием «Романтические песни», включающую в себя стихи написанные до 1898 года. В этот же год издается и первый сборник рассказов «Час после полуночи». Но обе книги выходят небольшим тиражом и плохо продаются.

С осени 1899 года Гессе работает в книжном магазине Райха в Базеле. В 1901 году выходят «Сочинения и стихотворения Германа Лаушера, опубликованные посмертно Германом Гессе» — сборник автобиографических рассказов. Весной 1901 года Гессе наконец удается воплотить свою давнюю мечту о путешествии по Италии. С марта по май он побывает в Генуе, Флоренции, Равенне и Венеции. Вернувшись в Базель, Герман устраивается продавцом в книжный магазин Ваттенвиля. Из-за низкой зарплаты он вынужден подрабатывать в газетах, редактируя статьи.

Постепенно первые произведения Гессе становятся известными в высших литературных кругах Германии, он ведёт переписку с Райнером Мария Рильке, Томасом Манном и Стефаном Цвейгом. В январе 1903 года Герману приходит письмо из берлинского издательского дома Самюэля Фишера, который предлагает молодому писателю сотрудничать. Через несколько месяцев Гессе отправляет в Берлин рукопись своего первого романа «Петер Каменцинд». Эта книга стала очень популярна среди немецкой молодежи и принесла Герману известность и финансовую независимость, позволившую ему теперь сконцентрироваться на писательской деятельности. В 1905 роман был отмечен австрийской литературной премией Бауэрнфельда.

В Базеле Гессе знакомится со своей будущей женой Марией Бернулли. Мария происходила из знаменитой семьи математиков и вместе со своей сестрой держала в городе фотомастерскую. После совместного путешествия по Италии в 1904 году Герман и Мария женятся.

Гайенхофен — Индия — Берн (1904—1914) 

Осенью 1904 года Гессе вместе с женой переезжает в Гайенхофен, тогда ещё небольшую деревню на берегу Боденского озера. Семья селится в обычном крестьянском доме вдали от благ цивилизации. Через три года писатель покупает здесь участок земли, строит новый дом и обустраивает сад. В 1905 году рождается сын Бруно (1905—1999), через несколько лет появятся ещё двое: Хайнер (1909—2003) и Мартин (1911—1968).

В 1906 году выходит второй роман Гессе «Под колесом». В 1907 году Герман совместно со своим другом писателем Людвигом Тома и издателем Альбертом Лангеном основывают журнал «März», посвященный проблемам культуры. Также Гессе активно публикуется в популярных литературных журналах «Симплициссимус» и «Neue Rundschau». В 1909 году выходит роман «Гертруда». В этот же год писатель заключает контракт с Самюэлем Фишером на издание последующих шести произведений.

Осенью 1911 года Гессе отправляется в большое путешествие. Он хочет, наконец, увидеть Индию, страну, где долгое время жили его дед Герман Гундерт и бабка Юлия Дюбуа, где работал отец и где родилась мать. Во время плавания писатель побывает на Шри-Ланке, в Индонезии и Сингапуре. Оказаться в глубине Индии Гессе помешали проблемы со здоровьем. По возвращении он публикует «Записки об индийском путешествии».

В 1912 году Герман и Мария с детьми переезжают в Берн. Здесь Гессе завершает «Росхальде». Этот роман во многом автобиографичен, в нём отражен нарастающий семейный кризис.

В годы войны (1914—1918) 
Начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война разделила Швейцарию на два лагеря, одни поддерживали Германию, другие были на стороне Франции. Герман хочет записаться добровольцем, но в консульстве его признают негодным к службе по состоянию здоровья.

Своё отношение к войне Гессе выразит в статье «Друзья, довольно этих звуков!», опубликованной 3 ноября 1914 года в « Neue Zürcher Zeitung». Общие идеи и взгляды сближают его в это время с французским писателем, активным сторонником пацифизма Роменом Ролланом, который посетит дом Гессе в конце лета 1915 года. Весной 1915 года в письме своему другу Альфреду Шлейхеру Герман пишет:

Национализм не может быть идеалом — это особенно ясно теперь, когда нравственные устои, внутренняя дисциплина и разум духовных вождей с той и другой стороны проявили полнейшую несостоятельность. Я считаю себя патриотом, но прежде всего я человек, и, когда одно не совпадает с другим, я всегда встаю на сторону человека.

Во время войны Гессе сотрудничает как с немецким, так и с французским посольствами, собирает деньги на создание библиотек для военнопленных. В Германии писателя многие недолюбливают, а некоторые и вовсе в открытую осуждают, называя предателем и трусом. В ответ Гессе осуждает промилитаристскую пропаганду и пустые речи либералов, призывая помочь нуждающимся не словом, а делом.

Война, смерть отца, болезнь жены — все это способствует ухудшению психического состояния Германа. В надежде справиться с душевным кризисом, писатель отправляется в Люцерн, где знакомится с доктором Йозефом Лангом, ставшим впоследствии близким другом Гессе. С июня 1916 по ноябрь 1917 года Ланг проводит с ним 60 сеансов психоанализа.

С июля 1917 года Гессе прикомандирован к посольству Германии в Берне в качестве чиновника Военного министерства, где исполняет свою гуманитарную миссию уже в звании офицера. Писатель продолжает публиковать статьи и заметки в газетах, но уже под псевдонимом Эмиль Синклер (Emil Sinclair). Этим же именем подписан и вышедший в 1919 году роман «Демиан, или История юности». Своё авторство Гессе скрыл ото всех, даже от друзей, а издателю Фишеру объяснил, что произведение написано молодым автором, который смертельно болен и попросил своего друга опубликовать книгу. Только с 1920 года «Демиан» получает подзаголовок «История юности Эмиля Синклера, написанная Германом Гессе».

В феврале 1919 года Герман и Мария решают разойтись, и писатель покидает Берн.

Casa Camuzzi (1919—1931) 

Новым домом Гессе стал поселок Монтаньолла в пригороде Лугано. Здесь писатель снимает четыре комнаты в здании Casa Camuzzi, дворце, построенном архитектором Агостино Камуцци. Чудесные пейзажи и замечательная атмосфера здешних мест вдохновляет Германа на создание новых произведений, он много рисует и пишет. В 1920 году выставляет свои акварели в Базеле, в этом же году в Берлине выходит сборник из трёх рассказов: «Душа ребенка», «Клейн и Вагнер» и «Последнее лето Клингзора».

В Монтаньолле Гессе знакомится с Рут Венгер, дочерью швейцарской писательницы Лизы Венгер. В 1924 Рут и Герман поженятся, но брак продлится всего три года.

Весной 1921 года в поисках собственного «Я» писатель отправляется в Цюрих на сеансы психоанализа, которые проводит доктор Юнг. В июле в журнале «Neue Rundschau» публикуется первая часть романа Сиддхартха. Вторая часть будет закончена весной 1922 года. Следующими крупными работами стали «Курортник» (1925) и «Путешествие в Нюрнберг» (1927). Первая книга была написана после посещения курорта Баден, а вторая после поездки по Германии.

С первых дней 1926 года Гессе начинает работать над написанием «Степного волка», одного из важнейших произведений в своем творчестве. В следующем году к пятидесятилетнему юбилею выходит первая биография Гессе, написанная Хуго Баллем. В 1930 году публикуется роман «Нарцисс и Златоуст».

Магистр Игры (1931—1962) 

14 ноября 1931 года Гессе женится в третий раз. Вместе со своей супругой Нинон Дольбин он переезжает в новый дом Casa Rossa, построенный Гансом Бодмером. В этот же год писатель начинает работать над «Игрой в бисер». Своеобразным предзнаменованием этого крупного произведения стало «Паломничество в Страну Востока», повесть, в которой переплетены реально существовавшие художники, композиторы и поэты с вымышленными героями произведений как Гессе, так и других авторов.

С приходом к власти в Германии национал-социалистов в Швейцарию устремляется поток беженцев с севера. В Сasa Rossa на пути в эмиграцию побывают Томас Манн и Бертольт Брехт. Сам Гессе решительно осуждает политику новых властей, которые в 1935 году присылают писателю письмо с требованием о подтверждении арийского происхождения, но он гражданин Швейцарии и не обязан ничего доказывать. С 1942 года часть произведений Гессе запрещают на территории рейха, писатель больше не может публиковать свои статьи в немецких газетах.

Весной 1942 года, наконец, дописаны последние строки романа «Игра в бисер», над которым писатель работал одиннадцать лет. Первая часть «Введение» появилась ещё в 1934 году в «Neue Rundschau». В 1943 году роман публикуют в Цюрихе.

В 1946 году Гессе присуждают Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За вдохновенное творчество, в котором проявляются классические идеалы гуманизма, а также за блестящий стиль».

В 1950 году Гессе прерывает почти пятидесятилетнее сотрудничество с издательством «S. Fischer Verlag» и начинает печататься в новом издательстве «Suhrkamp Verlag». Именно здесь в 1951 году выходит первое в Германии издание «Игры в бисер». На сегодняшний день «Suhrkamp Verlag» принадлежат права на издание произведений Германа Гессе.

После «Игры в бисер» Гессе больше не создал каких-либо крупных произведений. В последние годы жизни он вёл активную переписку, писал рассказы и стихи. Здоровье писателя ухудшалось, к лету 1962 года развивается лейкемия. 9 августа Гессе умер во сне от кровоизлияния в мозг. 11 августа Гессе был похоронен на кладбище при церкви Св. Аббондия в Монтаньоле.

Творчество 
Для творчества Гессе, особенно раннего, характерны черты романтизма. В его первых произведениях очень сильно влияние таких немецких классиков, как Гёте, Шиллер, Новалис и др. Современники называли Петера Каменцинда новым Вертером, а друг и биограф писателя Хуго Балль писал в 1927 году: «Герман Гессе — последний рыцарь блестящей когорты романтизма». Темы и образы, свойственные этому направлению литературы, прослеживаются на протяжении всего его творчества — герой, противопоставленный окружающей среде; тема путешествия, побега от общества и поисков себя.

Другой ярко выраженной особенностью произведений Гессе является крайняя автобиографичность. Многие герои имели реальные прототипы в жизни, как, например, магистр Томас — Томас Манн, отец Иаков — Якоб Буркхардт. Главных героев писатель часто наделял собственными чертами, а порой и именем, так Гарри Галлер получил инициалы автора, а Гермина — вовсе женский вариант имени Герман. Практически все сколь-нибудь важные события своей жизни Гессе отражал на страницах собственных книг. Период обучения писателя в Маульбронне лег в основу романа «Под колесом», отношения с женой Марией воплотились в «Росхальде», многие эпизоды жизни Гессе описаны в «Германе Лаушере».

Большое влияние на писателя оказало увлечение психоанализом. Возможно, наиболее ярко это отражено в «Демиане», где главный герой Синклер стоит на пути поиска Самости, а друг Гессе психоаналитик Йозеф Ланг предстает в образе Писториуса. Начиная с этого романа, данная психологическая теория раскрывается в последующих работах писателя. Так, в поисках внутренней сущности, Сиддхартха приходит к реке, а Гарри Галлер в «Магический театр».

Близка психоанализу и концепция единства противоположностей, которая проявляется в образе Галлера и в идее Абраксаса, божества, сочетающего в себе добро и зло. Для творчества Гессе особенно характерен приём противопоставления человек-общество, главные герои вступают в конфликт с окружающей средой, как, например, Галлер — бюргерство или Златоуст — монастырь.

В творчестве Гессе находят единство и такие понятия, как Запад и Восток. Истоки этого кроются в биографии самого писателя, выросшего в семье с глубокими христианскими традициями, вобравшей в себя часть культуры Индии. На книжной полке Гессе всегда соседствовали книги Ницше и Лао-цзы. Так это единство воплотилось в Йозефе Кнехте, философе, в определенной степени постигшем европейскую и восточную мудрость.

Особо важное место в произведениях писателя занимает тема искусства. В «Степном волке» Гессе говорит об упадке музыки, ставшей жертвой человеческого бескультурья: на смену Моцарту пришел саксофонист Пабло, развлекающий публику, неспособную понять и оценить высшее искусство. В «Игре в бисер» музыка предстает уже как некое таинство, особая дисциплина, составная часть Игры, законсервированная в рамках Касталии. Об искусстве как о призвании говорится и в романе «Нарцисс и Златоуст», где главный герой пытается постичь таинство воплощения образа в предмете.

При жизни писателя обвиняли в безразличии к политике и войнам, сосредоточенности на внутренних поисках, в то время как снаружи мир менялся и развивался. На рубеже 60-70 годов Гессе становится кумиром так называемой «бунтующей молодежи» и самым читаемым европейским писателем в США и Японии.

Семья 
Писатель был трижды женат. Его первая жена (1904—1923) Мария (Миа) Бернулли (1869—1963) страдала от психического расстройства (в 1916 году диагностированного как шизофрения). Гессе в период её болезни находился в депрессивном состоянии и проходил лечение у психоаналитика. Когда в 1918 году Миа была помещена в приют для душевнобольных, он оставил семью и переехал в Монтаньолу (развод был оформлен в 1923 году). В этом браке у Гессе родились трое сыновей — Бруно (1905—1999), художник, Хайнер (1909—2003), книжный график, и Мартин (1911—1968), фотограф.

В 1924 году Гессе женился на певице Рут Венгер (1897—1994), этот брак продлился три года. В 1931 году он снова женился, на искусствоведе Нинон Долбин (1895—1966) из Черновцов, с которой жил до конца жизни.

Хайнер (Ганс Генрих) Гессе в 1941 году женился на швейцарской художнице, фотографе и кинематографистке Изе (Изабелле) Рабинович (1917—2003), дочери русско-швейцарского художника и карикатуриста еврейского происхождения Григория Иделевича Рабиновича (1884—1958). Сохранилась и была опубликована переписка Германа Гессе с невесткой.

Память

Награды 
 «Кальвская премия Германа Гессе» — вручается каждые два года поочередно либо немецкому литературному изданию, либо переводчику произведений Гессе. Одним из первых её лауреатов стал российский переводчик Соломон Апт. Организаторами данной премии три раза в год присуждается «Кальвская стипендия Германа Гессе», её получают немецкоязычный писатель или переводчик, который имеет право провести три месяца в Кальве для завершения уже начатой работы.
 «Литературная премия Германа Гессе» — вручается каждые два года в Карлсруэ. Среди её обладателей Мартин Вальзер и Рафик Шами.
 «Медаль Германа Гессе города Кальв» — медаль, вручаемая за заслуги перед городом. Среди её обладателей жена Гессе Нинон и Курт Георг Кизингер.
 В России с 2008 года вручается музыкальная премия «Степной волк», учрежденная московским Центральным домом художника, московским Открытым книжным фестивалем и Артемием Троицким.

Музеи 

 Музей Германа Гессе в Кальве — открылся в 1990 году на Марктплатц, 30. Здесь представлена самая крупная экспозиция, посвященная писателю. В музее выставлены рукописи, фотографии, письма и личные вещи Гессе.
 Дом Гессе в Гайенхофене — здесь проводятся экскурсии по отреставрированному в 2004 году дому, где Гессе жил в 1907—1912 годах, а также по заново воссозданному саду.
 Музей Германа Гессе на полуострове Хёри — расположен в Гайенхофене, неподалёку от первого дома писателя, где он поселился в 1904 году. Музей находится в бывшем здании школы, построенном в XVII веке, и, по сути, является краеведческим. Помимо экспозиции, посвященной Гессе, включает в себя также художественную галерею и зал неолита.
 Музей Германа Гессе в Монтаньолле — основан в 1997 году в здании Torre Camuzzi, неподалёку от Casa Camuzzi. Среди экспонатов представлены личные вещи писателя, его картины, фотографии и рукописи. Помимо всего, здесь проводятся разнообразные тематические лекции, посвященные творчеству Гессе.

Памятники 
В июне 2002 года на мосту святого Николая в Кальве была открыта бронзовая скульптура Германа Гессе, созданная Куртом Тассотти. В Гайенхофене находится скульптура Гессе, созданная Фридхельмом Цилли. На площади Германа Гессе в Кальве располагается фонтан в честь писателя с памятным барельефом.

Также в честь Германа Гессе названы площади в Кальве и Бад-Шёнборне, улицы в Берлине, Ганновере, Мангейме и многих других городах.

Посвящения 
В 2008 году в издательстве «Suhrkamp» вышла книга «Мой Герман Гессе» (), написанная немецким рок-певцом Удо Линденбергом, относящим себя к преданным поклонникам писателя.

В 2012 году в издательстве «Suhrkamp» вышла необычная книга «Hermann Hesse antwortet … auf Facebook» (букв. ). Изначально была создана страничка www.facebook.com/hesse.antwortet  в Facebook, на которой пользователи в течение двух месяцев могли задать вопросы писателю. Позже была выпущена книга, в которой на эти вопросы был дан ответ словами Гессе.

Произведения

Романы 
 1904 — «Петер Каменцинд» / 
 1906 — «Под колесом» / 
 1910 — «Гертруда» / 
 1912—1913 — «Росхальде» / 
 1915 — «Кнульп» / 
 1919 — «Демиан» / 
 1922 — «Сиддхартха» / 
 1927 — «Степной волк» / 
 1930 — «Нарцисс и Златоуст» / 
 1932 — «Паломничество в Страну Востока» / 
 1943 — «Игра в бисер» /

Рассказы и новеллы 
 1905 — «Июль» / 
 1906 — «Казанова исправляется» / 
 1908 — «Обручение» / 
 1913 — «Циклон» / 
 1916 — «Юность прекрасна» / 
 1918 — «Душа ребенка» / 
 1919 — «Последнее лето Клингзора» / 
 1919 — «Клейн и Вагнер» / 
 1923 — «Превращения Пиктора» /

Биографии и автобиографии 
 1904 — «Боккаччо» / 
 1904 — «Франциск Ассизский» / 
 1925 — «Курортник» / 
 1927 — «Путешествие в Нюрнберг» / 
 1937 — «Листки памяти» /

Сборники стихотворений 
 1899 — «Романтические песни» / 
 1902 — «Стихотворения» / 
 1911 — «В дороге» / 
 1920 — «Стихотворения художника» / 
 1921 — «Избранные стихотворения» / 
 1928 — «Кризис: отрывок из дневника» / 
 1929 — «Утешение ночи» / 
 1937 — «Новые стихотворения» / 
 1942 — «Стихотворения» /

Награды 
 Премия Бауэрнфельда (1905)
 Премия Готфрида Келлера (1936)
 Премия Гёте (1946)
 Нобелевская премия по литературе (1946)
 Почётный доктор Бернского университета (1947)
 Звание Почетный гражданин города Кальв (1947)
 Премия Вильгельма Раабе (1950)
 Pour le Mérite (1954)
 Премия мира немецких книготорговцев (1955)
 Звание Почетный гражданин коммуны Коллина-Д’Оро (1962)

Библиография изданий 
  (Перевод с немецкого Д. Каравкиной и Вс. Розанова. Редакция перевода, комментарии и перевод стихов С. Аверинцева.)
  (повести «Кнульп» (1915), «Курортник» (1925) и роман «Степной волк» (1927))
 
 Герман Гессе. Письмо по кругу. - Москва: "Прогресс", 1987.
 

 
 
 
 Герман Гессе. Фауст и Заратустра. http://www.nietzsche.ru/look/xxa/faust-zaratustra/  Доклад, прочитанный 1 мая 1909 г. в Бремене. — СПб.: Азбука, 2001.
 Герман Гессе. Сон о флейте. — СПб.: Азбука-классика, 2001. — ISBN 5-352-00076-1 — 256 с.
  (Языки: русский, немецкий)
  (Перевод с немецкого Г. Снежинской)
  (Перевод с немецкого М. Зоркой)
  (Перевод с немецкого С. Ромашко)

Экранизации 
 El lobo estepario (1966, короткометражный), реж. Кристобаль Игнасио Мерино (мексиканская экранизация романа «Степной волк»)
 Сиддхартха (фильм) (1972), реж. Конрад Рукс
 Степной волк (фильм) (1974), реж. Фред Хайнс
 Kinderseele (1981, телефильм), реж. Гай Кубли (экранизация рассказа «Душа ребенка»)
 Die Heimkehr (2012, телефильм), реж. Йозеф Байер (экранизация рассказа «На родине» («Die Heimkehr») из сборника «Окольные пути»)
 В 1971 году американский режиссёр Джордж Инглунд снял по мотивам «Сиддхартхи» музыкальный вестерн «Захария». В фильме действие перенесено на Дикий Запад, главный герой Захария (Джон Рубинштейн) и его друг Мэттью (Дон Джонсон) хотят стать грабителями и присоединяются к банде музыкантов-налётчиков «The Crackers» (Country Joe and the Fish). Но после встречи с главарём бандитов Джобом Кейном (Элвин Джонс) пути друзей расходятся.
 Нарцисс и Гольдмунд (2020), реж. Штефан Руцовицки. Сабин Тамбреа и Яннис Нивёнер в заглавных ролях.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Русскоязычный сайт о Гессе: тексты, критика, биография, фото 
 
 
 Поэзия Германа Гессе в переводах Дмитрия Щедровицкого 
 Поэзия Германа Гессе в переводах Вячеслава Куприянова

 
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по литературе
Лауреаты Нобелевской премии из Швейцарии
Немецкие писатели XX века
Немецкие поэты
Писатели Германии XX века
Писатели Швейцарии
Поэты Швейцарии
Сказочники XX века
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Похороненные в кантоне Тичино
Почётные доктора Бернского университета
Протестанты немецкого Сопротивления
Умершие от кровоизлияния в мозг